Boisemont (Eure)
 Boisemont (Val-d'Oise)